Санта-Марина-дель-Рей ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 45,64 км². Население — 2 169 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Леона